Fishtail Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Fishtail Lake, British Columbia, sjö, 
 Fishtail Lake, Ontario, sjö,